Стернс има више значења:
 Округ Стернс (Минесота)
 Стернс (Кентаки)